Enrico Bertorelli – attore e doppiatore italiano
 Nanni Bertorelli – attore italiano
 Toni Bertorelli – attore e regista teatrale italiano